Das Wort Hijack bezeichnet:

 Hijack (Band), eine britische Hip-Hop-Band
 Hijacking, ein bestimmter Angriff auf eine Domäne oder ein Benutzerkonto, mit dem Ziel dieses zu übernehmen.